Фонтан Столетия ():

  — фонтан в Чикаго, штат Иллинойс, США.
  — бронзовый фонтан американского скульптора  в Марина-парке, Керкленд, штат Вашингтон, США.
  — фонтан в Бриктауне, Оклахома-Сити, штат Оклахома, США.
  — фонтан  в кампусе Сиэтлского университета в Сиэтле, штат Вашингтон, США.
  — фонтан в городе Виктория на крайнем западе Канады.

См. также 
 Зал Столетия